Massaranduba (hout), een houtsoort
 Massaranduba (Paraíba), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
 Massaranduba (Santa Catarina), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina